Velika, općina u Požeško-slavonskoj županiji
 Velika (pritoka Česme), pritoka Česme
 Velika (Derventa, BiH), naselje u općini Derventa, BiH
 Velika (Plav, Crna Gora), naselje u općini Plav, Crna Gora

sq:Velika